Folgende Liste sortiert Länder nach dem Anteil ihrer erwachsenen Einwohner mit Adipositas. Adipositas liegt ab einem Body-Mass-Index von 30 vor. Alle Daten stammen von der Weltgesundheitsorganisation. Der prozentuale Anteil und die Gesamtzahl an übergewichtigen Personen ist in den letzten Jahrzehnten weltweit stark angestiegen. 2014 waren weltweit 1,9 Milliarden Menschen übergewichtig (BMI über 25) und ca. 600 Millionen Menschen waren stark übergewichtig (BMI über 30).

Methodik 
Der Body-Mass-Index wird folgendermaßen berechnet:
 
wobei  die Körpermasse (in Kilogramm) und  die Körpergröße (in Meter) ist.
Ein BMI-Wert über 25 gilt als Übergewicht, ein Wert über 30 gilt als Adipositas oder auch als starkes Übergewicht.
Kritisiert wird, dass diese Berechnungsmethode die Muskelmasse und den Anteil des Körperfetts nicht miteinbezieht.

Liste der Länder/Territorien 
Quelle ist die WHO (Stand 2014), die Länder sind sortiert nach dem Anteil der erwachsenen Bevölkerung mit einem BMI über 30.

Siehe auch 
 Liste der Länder nach Anteil an unterernährten Personen
 Liste der Länder nach Lebensmittelverbrauch pro Kopf

Einzelnachweise 

Liste (Staaten)
Essstörung
Sozialwissenschaftliche Kennzahl